Оброчник имеет два сильно отличающихся смысла:
 Kрестьянин-оброчник — зависимый крестьянин, выплачивающий оброк.
 Oброчник — в Русском государстве лицо, получающее государственные выплаты, наряду со служилыми людьми и ружниками.

См. также 
 «Оброчник» — стихотворение Фета